Zuzu – sovrano nesita vissuto nel XXVIII secolo
 ZUZU – fumettista italiana
 Zuzu – circoscrizione del distretto urbano di Dodoma, in Tanzania